Первома́йская — населённые пункты и объекты транспорта, названные в честь праздника Первое мая:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Первомайская — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Первомайская — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Первомайская — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Первомайская — прежнее название агрогородка Першемайск в Первомайском сельсовете Щучинского района Гродненской области.

Россия
 Первомайская — деревня в Котласском районе Архангельской области, находится возле населённого пункта Куимиха.
 Первомайская — деревня в Котласском районе Архангельской области, находится возле населённого пункта Приводино.
 Первомайская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Первомайская — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Первомайская — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Первомайская — деревня в Петуховском районе Курганской области.
 Первомайская — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Первомайская — деревня в Пачелмском районе Пензенской области.
 Первомайская — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Первомайская — деревня в Татищевском районе Саратовской области.
 Первомайская — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Первомайская — станица в Грозненском районе Чечни.

Железнодорожные станции 
 
 Первомайская (станция) — железнодорожная станция Ростовского железнодорожного узла
 Первомайская (платформа, Красноярская железная дорога) — железнодорожный остановочный пункт в Красноярске
 Первомайская (остановочный пункт, Свердловская железная дорога) — железнодорожный остановочный пункт в Екатеринбурге
 Первомайская (остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога) — железнодорожный остановочный пункт в Новосибирской области
 Первомайская — до 1932 года название железнодорожного остановочного пункта Молжаниново, ныне в Молжаниновском районе Москвы.

Разное 
 Первомайская аллея
 Первомайская волость
 Первомайская заря
 Первомайская улица

См. также 
 Первое Мая
 Первомайск
 Первомайский
 Первомайское